Xserve — линия компьютеров для стоек, разработанных Apple Inc. для использования в качестве серверов. Линейка Xserve была представлена в 2002 году как компьютеры для сетевого оборудования, так же как и  в 1996 году (в то же время, обычные G3 и G4 модели Power Macintosh были ребрендированы, как G3 Macintosh Server и G4 Macintosh Server, с некоторыми изменениями в аппаратных средствах, такие как: добавление карты Gigabit Ethernet, карты SCSI, дополнительных больших и быстрых жёстких дисков и т. д., и поставляются вместе с программным обеспечением Mac OS X Server.) первоначально Xserve поставлялся с одним или двумя процессорами PowerPC G4, но позже поставлялся с новым PowerPC G5, а затем снова с двумя четырёхъядерными процессорами Intel Nehalem.

Xserve может быть использован для различных приложений, включая файловые серверы, веб-серверы или даже высокопроизводительные вычислительные приложения, использующие кластеризацию — выделенные кластера Xserve, другими словами Xserve Cluster Node, без видеокарты и оптического привода. 5 ноября 2010 года компания Apple объявила о том, что линия Xserve будет прекращена 31 января 2011 года и заменяется на Mac Pro Server и Mac Mini Server.

Xserve G4 

Apple представила Xserve 14 мая 2002 года (выпущен в июне). Первоначально два варианта конфигурации были доступны: один процессор Xserve в США $ 2999 и двухпроцессорный Xserve $ 3999. Xserve продавались до 24 августа 2002 года в комплект поставки входила Mac OS X v10.1 "Puma" Server.
10 февраля 2003 года компания Apple выпустила улучшенную и расширенную линейку Xserve. Улучшения включали один или два процессора PowerPC G4 1,33 ГГц, более быструю память, и Ultra ATA для жестких дисков большей емкости. Передняя панель была переработана для щелевой загрузкой оптических дисков. Новая модель, Xserve Cluster Node был объявлен по той же цене, что и однопроцессорной Xserve, с двумя 1,33 процессорами ГГц, но без оптического привода, с единственным отсеком для жесткого диска, ни видео, ни Ethernet карт, а также версии 10-клиентского сервера "Jaguar".
2 апреля 2003 года Xserve RAID был введен, обеспечивая гораздо более высокую пропускную способность и более высокую пропускную способность дисковой подсистемы для Xserve.

Xserve G5 

6 января 2004 года компания Apple представила Xserve G5, переработанный Xserve производительнее, чем Xserve G4. 32-разрядные PowerPC G4 были заменены на один или два 64-битных PowerPC 970 процессора, работающих на частоте 2 ГГц. Вопросы вентиляции ограничили его до трех SATA с возможностью горячей замены отсеков для дисков, с оригинальным пространством для четвертого отсек привода, используемого для вентиляционных отверстий. Передняя панель и оптический привод с щелевой загрузкой были сохранены с последнего Xserve G4. Чем выше объем памяти и пропускной способности, а также тем сильнее производительность с плавающей точкой PowerPC 970 сделал его более подходящим для высокопроизводительных вычислений (HPC) приложений.

Были доступны три варианта конфигурации: модель однопроцессорная $ 2999, модель двухпроцессорная в $ 3999, а модель Cluster Node также с двухпроцессорных (с неизменным внешним видом от Cluster G4) в $ 2999.

3 января 2005 года компания Apple обновила Xserve G5 с более быстрыми процессорами в двухпроцессорных конфигурациях. Оптический привод c щелевой загрузкой был повышен до стандарта CD-RW комбинированный DVD-ROM, DVD - / + RW опционально. Вскоре после того, Apple обновила Xserve и Xserve RAID, чтобы разрешить использование 500 Гб жестких дисков.

Модели Xserve G5 до апреля 2005 года поставлялись с Mac OS X v10.3 "Panther", после апреля 2005 года входит в комплект поставки Mac OS X v10.4 "Tiger".

Intel Xserve 

Xserve на базе Intel были анонсированы на WWDC 7 августа 2006 года. Они значительно быстрее по сравнению с Xserve G5. Используют процессоры Intel Xeon (ядро «Woodcrest»), оперативную память DDR2 ECC FB-DIMM, графику ATI Radeon. Максимальный объём накопителей – 2,25 ТБ (при использовании трёх дисков по 750 ГБ). На материнской плате теперь присутствует разъём для видеокарт. Также имеются дополнительные резервные блоки питания и стойки форм-фактора 1U. 

8 января 2008 Xserve был обновлён и получил процессоры Intel Xeon (ядро «Harpertown»), более быструю оперативную память, а максимальную ёмкость накопителей увеличилась до 3 ТБ (при использовании трёх дисков по 1 ТБ). Находящийся спереди порт FireWire 400 был зааменён на USB 2.0. Продажа Xserve RAID была прекращена 19 февраля 2008 года.

7 апреля 2009 Xserve был обновлён: теперь используются процессоры Intel Xeon (ядро «Gainestown»), оперативная память типа DDR3 и графика NVIDIA с выходом Mini DisplayPort. Также увеличилась максимальной ёмкость накопителей до 6 ТБ (при использовании трёх дисков по 2 ТБ). Появилась возможность добавить загрузочный SSD, который не занимает отсек для дисковода. Добавление загрузочного SSD-накопителя позволяет заменять диски в то время, как сервер остаётся в Интернете. Данная модель была также первой, в которой не использовались ПВХ для внутренних кабелей и компонентов, а также не содержались бромированные огнестойкие добавки.

28 августа 2009 Xserve был обновлён. Теперь он поставляется с операционной системой Mac OS X 10.6 Server. Добавлена ​​поддержка до 96 ГБ оперативной памяти (конфигурации, которая в настоящее время не поддерживается Xserve на системной плате). [3]

5 ноября 2010 года компания Apple объявила о том, что Xserve разрабатываться и выпускаться больше не будет. Заказать текущую модель можно было до 31 января 2011 года. Несмотря на то, что все гарантии и расширенные программы поддержки были действительны до их окончания, Apple предложила пользователям переключиться на Mac Pro Server, или Mac Mini Server.

См. также 
 Xserve RAID

Ссылки 

Apple
Оборудование Apple Inc.